Studentenstadt  steht für
Studentenstadt Freimann, München
Studentenstadt Oberwiesenfeld, München
Studentenstadt Wundtstraße/Zellescher Weg, Dresden